Bomaanslag in Ankara in 2007
 Aanslag op de Amerikaanse ambassade in Ankara in 2013
 Bomaanslag in Ankara in 2015
 Bomaanslag in Ankara in februari 2016
 Bomaanslag in Ankara in maart 2016